Oskaloosa kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oskaloosa (Iowa)
Oskaloosa (Kansas)